Duitsland:
Waldenburg (Württemberg), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Waldenburg (Saksen), een plaats in de deelstaat Saksen
Waldenburg (Attendorn), een ruïne van een oude burcht in Attendorn

Polen:
Wałbrzych (Duits: Waldenburg) is een stad in het woiwodschap Neder-Silezië

Verenigde Staten:
Waldenburg (Arkansas), een plaats in Arkansas

Zwitserland:
Waldenburg (district), een district in het kanton Bazel-Landschap
Waldenburg (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap